Homeognathia är ett släkte av kräftdjur. Homeognathia ingår i familjen Lubbockiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Homeognathia